Halmai József (1932) labdarúgó (Sztálin Vasmű, Újpesti Dózsa, MTK)
 Halmai József (1934) világbajnok kenus